Capa steht für:

 Capa (auch Cappa, mittellateinisch), ein mittelalterliches Übergewand
Honda Capa, ein Automodell

Capa ist der Familienname folgender Personen:

 Ander Capa (* 1992), spanischer Fußballspieler
 Cornell Capa (1918–2008), US-amerikanischer Fotograf
 Robert Capa (1913–1954; eigentlich Endre Ernó Friedmann, auch André Friedmann oder Andrei Friedmann), US-amerikanischer Fotograf ungarischer Herkunft

CAPA steht als Abkürzung für:

 Corrective And Preventive Actions, ein Konzept aus dem Qualitätsmanagement

Siehe auch:
 Çapa
 Cappa
 Kapa

Abkürzung